Peter Wenzel (1943) ausztrál alpesisíző, olimpikon
 Peter Wenzel (1952) olimpiai bronzérmes keletnémet súlyemelő